А́вгуст Иога́нн Го́тфрид Биленште́йн (4 марта 1826 — 6 июля 1907) — знаток и исследователь латышского языка. В 1890 году стал член-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук по разряду лингвистики.

Биография 
Август Иоганн Готфрид Биленштейн родился в немецкой семье в 1826 году в Митаве, посещал гимназию в Шульпфорте, изучал в Дерптском университете богословие, в 1852 году назначен пастором в Ной-Ауце в Курляндии, а в 1867 пастором немецкой общины в Добеле. Биленштейн был председателем Латышского литературного общества с 1864 г. по 1895 г.

Его младший сын, Бернхард (1877—1959) — рижский архитектор.

Труды 
Его сочинение «Die lettische Sprache nach ihren Lauten und Formen» (2 т. Берлин, 1863—64) представляет одну из превосходнейших грамматик. Более краткое изложение предмета находим в «Handbuch der lettischen Sprache. I. Grammatik» (Митава, 1863) и краткое руководство «Die Elemente der lettischen Sprache» (Митава, 1866). Кроме того, Биленштейн издал большое собрание латышских народных песен (до 1875 г. было отпечатано около 4800 четверостиший) и «Tausend lettische Räthsel, übersetzt und erklärt» (Митава, 1881). Редактированная им латышская Библия появилась в Митаве в 1877 г.; под его же редакцией издан «Lettishe Wörterbuch» (1 ч., «Lettisch-deutsches Wörterbuch», Рига, 1872) Ульмана.

Ссылки 
 
 

Лингвисты Латвии
Лютеранство в Латвии
Почётные доктора Кёнигсбергского университета
Почётные доктора Тартуского университета